Аландские левые  () — левая политическая партия Аландских островов. Была кандидатом только в Парламент Аландских островов, выдвигалась дважды. В 1979 году набрала 195 голосов из 9339 (то есть 2,1 %), а в 1983 за Аландских левых проголосовало 224 человека из 10 400 явившихся избирателей (2,3 процента), но этого было не достаточно для мандата.

Партия была основана в 1979 году. В настоящее время относится к историческим партиям Аландских островов.

Выборы

Примечания 

Партии шведских меньшинств
Политические партии Аландских островов
Социалистические партии
Бывшие политические партии Финляндии